

Черчвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Черчвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Черчвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія